Arenas de San Juan kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arenas de San Juan (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Arenas de San Juan (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar